|-
|(70001)||1998 XB7|| align=right|15,0|| align=right|3,151|| align=right|0,058|| align=right|9,94|| align=right|5,593||MBA||8. december 1998||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70002)||1998 XY9|| align=right|15,1|| align=right|3,122|| align=right|0,199|| align=right|2,39|| align=right|5,516||MBA||7. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(70003)||1998 XV12|| align=right|13,6|| align=right|3,331|| align=right|0,104|| align=right|6,81|| align=right|6,078||MBA||15. december 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70004)||1998 XF26|| align=right|15,0|| align=right|3,187|| align=right|0,095|| align=right|1,60|| align=right|5,689||MBA||15. december 1998||Caussols||ODAS
|-
|(70005)||1998 XN28|| align=right|12,4|| align=right|3,228|| align=right|0,092|| align=right|10,29|| align=right|5,800||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70006)||1998 XZ32|| align=right|13,2|| align=right|2,886|| align=right|0,162|| align=right|9,98|| align=right|4,903||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70007)||1998 XX40|| align=right|13,3|| align=right|3,186|| align=right|0,097|| align=right|12,85|| align=right|5,685||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70008)||1998 XA53|| align=right|12,5|| align=right|3,162|| align=right|0,089|| align=right|22,81|| align=right|5,622||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70009)||1998 XM53|| align=right|12,8|| align=right|3,156|| align=right|0,149|| align=right|20,33|| align=right|5,606||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70010)||1998 XO64|| align=right|14,0|| align=right|3,146|| align=right|0,229|| align=right|8,58|| align=right|5,580||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70011)||1998 XQ68|| align=right|14,0|| align=right|3,036|| align=right|0,177|| align=right|11,07|| align=right|5,289||MBA||14. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70012)||1998 XC78|| align=right|14,5|| align=right|3,140|| align=right|0,191|| align=right|12,58|| align=right|5,564||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70013)||1998 XZ81|| align=right|13,8|| align=right|3,041|| align=right|0,130|| align=right|10,86|| align=right|5,301||MBA||15. december 1998||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70014)||1998 YL3|| align=right|14,2|| align=right|3,258|| align=right|0,121|| align=right|1,03|| align=right|5,879||MBA||17. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70015)||1998 YT5|| align=right|14,9|| align=right|3,144|| align=right|0,223|| align=right|2,07|| align=right|5,573||MBA||19. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70016)||1998 YJ6|| align=right|13,9|| align=right|3,150|| align=right|0,206|| align=right|25,81|| align=right|5,589||MBA||22. december 1998||Catalina||CSS
|-
|(70017)||1998 YL9|| align=right|14,3|| align=right|3,142|| align=right|0,128|| align=right|10,76|| align=right|5,567||MBA||26. december 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(70018)||1998 YP9|| align=right|14,3|| align=right|3,158|| align=right|0,125|| align=right|4,78|| align=right|5,611||MBA||25. december 1998||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(70019)||1998 YE12|| align=right|13,0|| align=right|2,977|| align=right|0,124|| align=right|11,25|| align=right|5,135||MBA||27. december 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70020)||1998 YR29|| align=right|13,4|| align=right|3,201|| align=right|0,098|| align=right|14,20|| align=right|5,727||MBA||27. december 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70021)||1999 AB|| align=right|13,3|| align=right|3,193|| align=right|0,060|| align=right|21,21|| align=right|5,704||MBA||3. januar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(70022)||1999 AF7|| align=right|12,7|| align=right|3,231|| align=right|0,024|| align=right|12,74|| align=right|5,806||MBA||9. januar 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70023)||1999 AT13|| align=right|14,4|| align=right|3,227|| align=right|0,087|| align=right|11,23|| align=right|5,797||MBA||8. januar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70024)||1999 AB22|| align=right|16,8|| align=right|1,928|| align=right|0,101|| align=right|20,00|| align=right|2,676||MBA||13. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70025)||1999 BH2|| align=right|15,4|| align=right|1,917|| align=right|0,108|| align=right|23,35|| align=right|2,653||MBA||19. januar 1999||Catalina||CSS
|-
|(70026)||1999 BO3|| align=right|13,1|| align=right|3,105|| align=right|0,229|| align=right|19,25|| align=right|5,469||MBA||20. januar 1999||Giesing||P. Sala
|-
|(70027)||1999 BQ15|| align=right|12,3|| align=right|3,249|| align=right|0,182|| align=right|24,88|| align=right|5,855||MBA||18. januar 1999||Xinglong||BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(70028)||1999 BM17|| align=right|14,0|| align=right|3,168|| align=right|0,111|| align=right|13,21|| align=right|5,638||MBA||16. januar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70029)||1999 CB|| align=right|13,3|| align=right|3,192|| align=right|0,155|| align=right|12,25|| align=right|5,702||MBA||4. februar 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|70030 Margaretmiller||1999 CZ1|| align=right|15,0|| align=right|1,953|| align=right|0,086|| align=right|17,03|| align=right|2,730||MBA||7. februar 1999||Palmer Divide||B. D. Warner
|-
|(70031)||1999 CF6|| align=right|15,6|| align=right|1,919|| align=right|0,090|| align=right|24,71|| align=right|2,659||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70032)||1999 CZ13|| align=right|13,1|| align=right|3,746|| align=right|0,264|| align=right|9,39|| align=right|7,249||HLD||13. februar 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70033)||1999 CO20|| align=right|14,0|| align=right|3,196|| align=right|0,170|| align=right|6,19|| align=right|5,714||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70034)||1999 CY35|| align=right|13,4|| align=right|3,049|| align=right|0,145|| align=right|11,98|| align=right|5,323||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70035)||1999 CO47|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,213|| align=right|9,02|| align=right|5,630||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70036)||1999 CZ48|| align=right|14,1|| align=right|3,053|| align=right|0,166|| align=right|10,73|| align=right|5,334||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70037)||1999 CX64|| align=right|14,3|| align=right|3,197|| align=right|0,202|| align=right|12,62|| align=right|5,715||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70038)||1999 CF80|| align=right|13,8|| align=right|3,067|| align=right|0,252|| align=right|8,79|| align=right|5,371||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70039)||1999 CL85|| align=right|13,1|| align=right|3,108|| align=right|0,279|| align=right|14,83|| align=right|5,477||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70040)||1999 CY97|| align=right|13,7|| align=right|3,127|| align=right|0,055|| align=right|8,79|| align=right|5,528||MBA||10. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70041)||1999 CY117|| align=right|13,5|| align=right|3,114|| align=right|0,172|| align=right|9,45|| align=right|5,495||MBA||12. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70042)||1999 CZ122|| align=right|13,3|| align=right|3,108|| align=right|0,187|| align=right|14,91|| align=right|5,479||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70043)||1999 CJ127|| align=right|13,7|| align=right|3,086|| align=right|0,169|| align=right|13,33|| align=right|5,421||MBA||11. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70044)||1999 DD2|| align=right|17,2|| align=right|2,153|| align=right|0,202|| align=right|5,85|| align=right|3,159||MBA||18. februar 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70045)||1999 DA5|| align=right|13,1|| align=right|3,120|| align=right|0,295|| align=right|21,23|| align=right|5,511||MBA||17. februar 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70046)||1999 EN3|| align=right|17,5|| align=right|2,131|| align=right|0,173|| align=right|0,92|| align=right|3,110||MBA||10. marec 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70047)||1999 FL10|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,258|| align=right|7,63|| align=right|4,517||MBA||16. marec 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70048)||1999 FV39|| align=right|13,5|| align=right|3,196|| align=right|0,199|| align=right|9,96|| align=right|5,713||MBA||20. marec 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70049)||1999 GV35|| align=right|15,9|| align=right|2,139|| align=right|0,078|| align=right|3,89|| align=right|3,128||MBA||7. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70050)||1999 GG44|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,091|| align=right|11,52|| align=right|5,759||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70051)||1999 GD46|| align=right|15,6|| align=right|2,289|| align=right|0,191|| align=right|10,38|| align=right|3,462||MBA||12. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70052)||1999 GS60|| align=right|16,6|| align=right|2,197|| align=right|0,183|| align=right|1,06|| align=right|3,255||MBA||15. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70053)||1999 HO1|| align=right|15,8|| align=right|2,259|| align=right|0,260|| align=right|22,08|| align=right|3,394||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70054)||1999 HZ10|| align=right|16,3|| align=right|2,282|| align=right|0,233|| align=right|3,44|| align=right|3,447||MBA||17. april 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70055)||1999 JN6|| align=right|15,0|| align=right|2,345|| align=right|0,300|| align=right|24,00|| align=right|3,591||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70056)||1999 JJ8|| align=right|15,0|| align=right|2,300|| align=right|0,300|| align=right|21,00|| align=right|3,487||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70057)||1999 JJ11|| align=right|17,0|| align=right|2,213|| align=right|0,120|| align=right|2,12|| align=right|3,293||MBA||12. maj 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70058)||1999 JF13|| align=right|15,7|| align=right|2,159|| align=right|0,148|| align=right|3,83|| align=right|3,172||MBA||15. maj 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70059)||1999 JD21|| align=right|16,4|| align=right|2,195|| align=right|0,121|| align=right|2,40|| align=right|3,252||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70060)||1999 JU27|| align=right|15,8|| align=right|2,187|| align=right|0,114|| align=right|6,52|| align=right|3,234||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70061)||1999 JO29|| align=right|16,4|| align=right|2,227|| align=right|0,151|| align=right|5,36|| align=right|3,323||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70062)||1999 JH40|| align=right|15,8|| align=right|2,298|| align=right|0,185|| align=right|3,89|| align=right|3,482||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70063)||1999 JT43|| align=right|15,3|| align=right|2,322|| align=right|0,180|| align=right|6,44|| align=right|3,538||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70064)||1999 JA44|| align=right|16,5|| align=right|2,249|| align=right|0,191|| align=right|4,90|| align=right|3,371||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70065)||1999 JM44|| align=right|16,7|| align=right|2,253|| align=right|0,115|| align=right|3,53|| align=right|3,381||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70066)||1999 JC45|| align=right|15,0|| align=right|2,326|| align=right|0,156|| align=right|7,51|| align=right|3,547||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70067)||1999 JE46|| align=right|15,6|| align=right|2,326|| align=right|0,215|| align=right|4,59|| align=right|3,547||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70068)||1999 JC48|| align=right|16,8|| align=right|2,252|| align=right|0,197|| align=right|6,71|| align=right|3,378||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70069)||1999 JT49|| align=right|15,7|| align=right|2,231|| align=right|0,141|| align=right|6,73|| align=right|3,332||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70070)||1999 JX50|| align=right|16,1|| align=right|2,192|| align=right|0,126|| align=right|4,60|| align=right|3,246||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70071)||1999 JG51|| align=right|16,7|| align=right|2,422|| align=right|0,237|| align=right|3,53|| align=right|3,769||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70072)||1999 JO52|| align=right|15,5|| align=right|2,293|| align=right|0,134|| align=right|7,61|| align=right|3,472||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70073)||1999 JN54|| align=right|15,2|| align=right|2,338|| align=right|0,211|| align=right|4,81|| align=right|3,574||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70074)||1999 JY54|| align=right|14,9|| align=right|2,293|| align=right|0,132|| align=right|6,45|| align=right|3,471||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70075)||1999 JK56|| align=right|16,5|| align=right|2,299|| align=right|0,173|| align=right|3,49|| align=right|3,486||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70076)||1999 JD57|| align=right|16,0|| align=right|2,285|| align=right|0,157|| align=right|5,96|| align=right|3,454||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70077)||1999 JJ59|| align=right|16,2|| align=right|2,307|| align=right|0,154|| align=right|5,15|| align=right|3,503||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70078)||1999 JU59|| align=right|16,0|| align=right|2,238|| align=right|0,189|| align=right|5,83|| align=right|3,347||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70079)||1999 JE61|| align=right|15,3|| align=right|2,253|| align=right|0,129|| align=right|7,47|| align=right|3,380||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70080)||1999 JN61|| align=right|15,3|| align=right|2,249|| align=right|0,163|| align=right|3,91|| align=right|3,373||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70081)||1999 JX61|| align=right|15,4|| align=right|2,224|| align=right|0,195|| align=right|6,42|| align=right|3,317||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70082)||1999 JC63|| align=right|16,2|| align=right|2,229|| align=right|0,162|| align=right|3,24|| align=right|3,327||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70083)||1999 JA64|| align=right|16,5|| align=right|2,197|| align=right|0,200|| align=right|4,95|| align=right|3,256||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70084)||1999 JJ65|| align=right|14,9|| align=right|2,331|| align=right|0,169|| align=right|22,20|| align=right|3,559||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70085)||1999 JD68|| align=right|15,5|| align=right|2,274|| align=right|0,097|| align=right|7,25|| align=right|3,428||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70086)||1999 JV69|| align=right|15,4|| align=right|2,213|| align=right|0,080|| align=right|5,25|| align=right|3,292||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70087)||1999 JO70|| align=right|15,5|| align=right|2,210|| align=right|0,104|| align=right|6,45|| align=right|3,284||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70088)||1999 JF72|| align=right|16,2|| align=right|2,167|| align=right|0,095|| align=right|4,54|| align=right|3,190||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70089)||1999 JV75|| align=right|15,7|| align=right|2,210|| align=right|0,140|| align=right|3,49|| align=right|3,284||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70090)||1999 JN76|| align=right|15,5|| align=right|2,321|| align=right|0,175|| align=right|7,16|| align=right|3,536||MBA||10. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70091)||1999 JN93|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,211|| align=right|8,46|| align=right|3,287||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70092)||1999 JH105|| align=right|16,3|| align=right|2,276|| align=right|0,130|| align=right|6,56|| align=right|3,433||MBA||12. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70093)||1999 JP106|| align=right|16,8|| align=right|2,271|| align=right|0,261|| align=right|2,89|| align=right|3,421||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70094)||1999 JS106|| align=right|15,8|| align=right|2,253|| align=right|0,140|| align=right|4,16|| align=right|3,380||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70095)||1999 JH118|| align=right|15,2|| align=right|2,236|| align=right|0,185|| align=right|7,03|| align=right|3,342||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70096)||1999 JC120|| align=right|15,8|| align=right|2,178|| align=right|0,057|| align=right|5,59|| align=right|3,213||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70097)||1999 JG120|| align=right|16,6|| align=right|2,345|| align=right|0,204|| align=right|1,89|| align=right|3,590||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70098)||1999 JR120|| align=right|15,7|| align=right|2,202|| align=right|0,094|| align=right|5,67|| align=right|3,268||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70099)||1999 JG121|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,137|| align=right|5,14|| align=right|3,456||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70100)||1999 JO121|| align=right|16,0|| align=right|2,289|| align=right|0,132|| align=right|5,84|| align=right|3,463||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70101)||1999 JD122|| align=right|15,3|| align=right|2,285|| align=right|0,125|| align=right|5,19|| align=right|3,452||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70102)||1999 JE123|| align=right|16,9|| align=right|2,174|| align=right|0,124|| align=right|3,88|| align=right|3,205||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70103)||1999 JZ131|| align=right|17,2|| align=right|2,324|| align=right|0,219|| align=right|1,86|| align=right|3,543||MBA||13. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70104)||1999 JG138|| align=right|12,2|| align=right|3,172|| align=right|0,088|| align=right|22,96|| align=right|5,648||MBA||8. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70105)||1999 KE7|| align=right|16,9|| align=right|2,234|| align=right|0,123|| align=right|4,97|| align=right|3,339||MBA||17. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70106)||1999 KH10|| align=right|16,1|| align=right|2,284|| align=right|0,183|| align=right|6,05|| align=right|3,452||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70107)||1999 KS11|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,132|| align=right|4,69|| align=right|3,477||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70108)||1999 KO12|| align=right|15,7|| align=right|2,230|| align=right|0,201|| align=right|5,54|| align=right|3,329||MBA||18. maj 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70109)||1999 KN17|| align=right|15,6|| align=right|2,239|| align=right|0,141|| align=right|7,15|| align=right|3,349||MBA||17. maj 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70110)||1999 LK|| align=right|15,9|| align=right|2,374|| align=right|0,297|| align=right|13,16|| align=right|3,658||MBA||6. junij 1999||Goodricke-Pigott||R. A. Tucker
|-
|(70111)||1999 LM7|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,320|| align=right|7,94|| align=right|3,692||MBA||9. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(70112)||1999 LP9|| align=right|16,9|| align=right|2,290|| align=right|0,167|| align=right|5,50|| align=right|3,464||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70113)||1999 LY9|| align=right|16,6|| align=right|2,233|| align=right|0,162|| align=right|6,78|| align=right|3,337||MBA||8. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70114)||1999 LA13|| align=right|15,0|| align=right|2,267|| align=right|0,194|| align=right|7,06|| align=right|3,414||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70115)||1999 LP20|| align=right|16,2|| align=right|2,373|| align=right|0,150|| align=right|6,78|| align=right|3,656||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70116)||1999 LQ23|| align=right|15,8|| align=right|2,250|| align=right|0,225|| align=right|3,34|| align=right|3,375||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70117)||1999 LB24|| align=right|15,6|| align=right|2,222|| align=right|0,218|| align=right|4,88|| align=right|3,312||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70118)||1999 LM25|| align=right|15,9|| align=right|2,281|| align=right|0,138|| align=right|3,48|| align=right|3,443||MBA||9. junij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70119)||1999 LU28|| align=right|17,0|| align=right|2,210|| align=right|0,029|| align=right|2,00|| align=right|3,284||MBA||7. junij 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70120)||1999 LL34|| align=right|15,7|| align=right|2,259|| align=right|0,111|| align=right|5,37|| align=right|3,394||MBA||11. junij 1999||Catalina||CSS
|-
|(70121)||1999 LY34|| align=right|15,2|| align=right|2,336|| align=right|0,137|| align=right|4,96|| align=right|3,570||MBA||13. junij 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70122)||1999 MX|| align=right|16,1|| align=right|2,314|| align=right|0,147|| align=right|4,05|| align=right|3,519||MBA||22. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70123)||1999 ME1|| align=right|16,0|| align=right|2,332|| align=right|0,109|| align=right|6,12|| align=right|3,559||MBA||24. junij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70124)||1999 NY|| align=right|16,9|| align=right|2,404|| align=right|0,182|| align=right|2,25|| align=right|3,728||MBA||10. julij 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70125)||1999 NZ|| align=right|15,7|| align=right|2,351|| align=right|0,169|| align=right|10,50|| align=right|3,604||MBA||7. julij 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70126)||1999 NT2|| align=right|14,2|| align=right|2,315|| align=right|0,197|| align=right|25,22|| align=right|3,523||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70127)||1999 NC4|| align=right|15,8|| align=right|2,344|| align=right|0,234|| align=right|7,07|| align=right|3,588||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70128)||1999 NF4|| align=right|15,8|| align=right|2,553|| align=right|0,222|| align=right|3,41|| align=right|4,079||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70129)||1999 ND6|| align=right|16,8|| align=right|2,358|| align=right|0,223|| align=right|2,91|| align=right|3,621||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70130)||1999 NO6|| align=right|16,6|| align=right|2,355|| align=right|0,179|| align=right|1,72|| align=right|3,613||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70131)||1999 NQ6|| align=right|16,2|| align=right|2,458|| align=right|0,196|| align=right|2,54|| align=right|3,853||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70132)||1999 NV6|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,181|| align=right|0,49|| align=right|3,712||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70133)||1999 NC7|| align=right|14,8|| align=right|2,348|| align=right|0,070|| align=right|12,69|| align=right|3,598||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70134)||1999 NQ7|| align=right|15,4|| align=right|2,361|| align=right|0,116|| align=right|6,05|| align=right|3,628||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70135)||1999 NP9|| align=right|15,9|| align=right|2,330|| align=right|0,223|| align=right|2,98|| align=right|3,555||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70136)||1999 NY9|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,153|| align=right|10,09|| align=right|3,418||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70137)||1999 NJ10|| align=right|15,4|| align=right|2,297|| align=right|0,099|| align=right|6,17|| align=right|3,481||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70138)||1999 NW10|| align=right|14,7|| align=right|2,288|| align=right|0,050|| align=right|6,54|| align=right|3,459||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70139)||1999 NK11|| align=right|14,6|| align=right|2,329|| align=right|0,144|| align=right|3,46|| align=right|3,555||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70140)||1999 NX15|| align=right|16,0|| align=right|2,315|| align=right|0,165|| align=right|8,39|| align=right|3,521||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70141)||1999 NE18|| align=right|14,8|| align=right|2,395|| align=right|0,167|| align=right|13,79|| align=right|3,706||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70142)||1999 NP18|| align=right|16,4|| align=right|2,341|| align=right|0,234|| align=right|2,47|| align=right|3,580||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70143)||1999 NO19|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,215|| align=right|1,87|| align=right|3,665||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70144)||1999 NH20|| align=right|16,7|| align=right|2,383|| align=right|0,187|| align=right|6,79|| align=right|3,677||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70145)||1999 NW20|| align=right|15,0|| align=right|2,307|| align=right|0,074|| align=right|6,52|| align=right|3,503||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70146)||1999 NX23|| align=right|15,7|| align=right|2,327|| align=right|0,149|| align=right|10,63|| align=right|3,549||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70147)||1999 NP25|| align=right|16,2|| align=right|2,397|| align=right|0,218|| align=right|2,82|| align=right|3,712||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70148)||1999 NT26|| align=right|16,4|| align=right|2,345|| align=right|0,218|| align=right|2,78|| align=right|3,591||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70149)||1999 NL30|| align=right|14,8|| align=right|3,060|| align=right|0,230|| align=right|1,44|| align=right|5,351||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70150)||1999 NS31|| align=right|16,4|| align=right|2,286|| align=right|0,162|| align=right|7,32|| align=right|3,455||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70151)||1999 NL32|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,197|| align=right|3,37|| align=right|3,592||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70152)||1999 NX33|| align=right|15,6|| align=right|2,294|| align=right|0,086|| align=right|7,54|| align=right|3,473||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70153)||1999 NO34|| align=right|15,6|| align=right|2,333|| align=right|0,220|| align=right|7,41|| align=right|3,562||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70154)||1999 NX34|| align=right|16,2|| align=right|2,349|| align=right|0,187|| align=right|1,44|| align=right|3,600||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70155)||1999 NF35|| align=right|14,6|| align=right|2,339|| align=right|0,157|| align=right|13,81|| align=right|3,577||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70156)||1999 NR37|| align=right|15,6|| align=right|2,204|| align=right|0,137|| align=right|5,65|| align=right|3,271||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70157)||1999 NV37|| align=right|15,2|| align=right|2,311|| align=right|0,132|| align=right|8,12|| align=right|3,511||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70158)||1999 NZ37|| align=right|15,1|| align=right|2,337|| align=right|0,253|| align=right|9,89|| align=right|3,573||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70159)||1999 NY39|| align=right|14,9|| align=right|2,456|| align=right|0,164|| align=right|7,30|| align=right|3,848||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70160)||1999 NJ45|| align=right|15,7|| align=right|2,443|| align=right|0,145|| align=right|5,58|| align=right|3,819||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70161)||1999 NU45|| align=right|16,4|| align=right|2,308|| align=right|0,203|| align=right|4,96|| align=right|3,505||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70162)||1999 NV46|| align=right|15,0|| align=right|2,200|| align=right|0,162|| align=right|3,90|| align=right|3,263||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70163)||1999 NW46|| align=right|15,8|| align=right|2,239|| align=right|0,069|| align=right|7,46|| align=right|3,350||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70164)||1999 NO47|| align=right|16,2|| align=right|2,342|| align=right|0,173|| align=right|6,60|| align=right|3,584||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70165)||1999 NT49|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,111|| align=right|4,32|| align=right|3,538||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70166)||1999 NQ50|| align=right|15,2|| align=right|2,218|| align=right|0,214|| align=right|4,88|| align=right|3,302||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70167)||1999 NN53|| align=right|15,4|| align=right|2,572|| align=right|0,287|| align=right|10,82|| align=right|4,124||MBA||12. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70168)||1999 NG61|| align=right|15,5|| align=right|2,257|| align=right|0,183|| align=right|7,20|| align=right|3,390||MBA||13. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70169)||1999 NX64|| align=right|16,3|| align=right|2,376|| align=right|0,186|| align=right|2,22|| align=right|3,663||MBA||14. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70170)||1999 OD1|| align=right|16,3|| align=right|2,440|| align=right|0,226|| align=right|3,41|| align=right|3,811||MBA||18. julij 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70171)||1999 OL2|| align=right|14,1|| align=right|2,371|| align=right|0,284|| align=right|23,54|| align=right|3,650||MBA||22. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70172)||1999 OQ4|| align=right|16,0|| align=right|2,223|| align=right|0,194|| align=right|1,51|| align=right|3,313||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70173)||1999 OB5|| align=right|16,1|| align=right|2,453|| align=right|0,198|| align=right|2,98|| align=right|3,840||MBA||16. julij 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70174)||1999 PJ3|| align=right|15,8|| align=right|2,364|| align=right|0,188|| align=right|2,62|| align=right|3,634||MBA||11. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70175)||1999 PU4|| align=right|15,7|| align=right|2,291|| align=right|0,146|| align=right|5,10|| align=right|3,466||MBA||15. avgust 1999||Observatorij Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(70176)||1999 PO6|| align=right|16,4|| align=right|2,386|| align=right|0,187|| align=right|2,34|| align=right|3,686||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70177)||1999 PC8|| align=right|16,3|| align=right|2,463|| align=right|0,187|| align=right|1,59|| align=right|3,866||MBA||7. avgust 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(70178)||1999 QC|| align=right|15,4|| align=right|2,346|| align=right|0,241|| align=right|10,01|| align=right|3,592||MBA||17. avgust 1999||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(70179)||1999 QQ1|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,314|| align=right|5,23|| align=right|4,142||MBA||21. avgust 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(70180)||1999 QM2|| align=right|15,3|| align=right|2,440|| align=right|0,160|| align=right|4,48|| align=right|3,812||MBA||31. avgust 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(70181)||1999 RA1|| align=right|15,2|| align=right|2,343|| align=right|0,073|| align=right|5,86|| align=right|3,586||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70182)||1999 RS1|| align=right|15,4|| align=right|2,257|| align=right|0,124|| align=right|3,88|| align=right|3,391||MBA||5. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70183)||1999 RA3|| align=right|15,4|| align=right|2,419|| align=right|0,158|| align=right|2,41|| align=right|3,762||MBA||6. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70184)||1999 RU3|| align=right|14,3|| align=right|2,196|| align=right|0,091|| align=right|7,01|| align=right|3,253||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70185)||1999 RJ9|| align=right|16,0|| align=right|2,323|| align=right|0,176|| align=right|3,20|| align=right|3,539||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(70186)||1999 RE10|| align=right|15,0|| align=right|2,275|| align=right|0,071|| align=right|6,56|| align=right|3,430||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70187)||1999 RY10|| align=right|14,5|| align=right|2,308|| align=right|0,180|| align=right|6,43|| align=right|3,506||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70188)||1999 RE11|| align=right|16,0|| align=right|2,403|| align=right|0,195|| align=right|2,41|| align=right|3,724||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70189)||1999 RR11|| align=right|15,6|| align=right|2,386|| align=right|0,243|| align=right|8,72|| align=right|3,685||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70190)||1999 RW11|| align=right|16,8|| align=right|2,408|| align=right|0,128|| align=right|2,29|| align=right|3,736||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70191)||1999 RY11|| align=right|16,0|| align=right|2,384|| align=right|0,211|| align=right|1,77|| align=right|3,680||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70192)||1999 RE12|| align=right|16,4|| align=right|2,411|| align=right|0,215|| align=right|1,63|| align=right|3,742||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70193)||1999 RY13|| align=right|16,3|| align=right|2,384|| align=right|0,194|| align=right|2,90|| align=right|3,679||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70194)||1999 RW14|| align=right|16,1|| align=right|2,428|| align=right|0,159|| align=right|2,51|| align=right|3,783||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70195)||1999 RU15|| align=right|15,9|| align=right|2,356|| align=right|0,213|| align=right|2,27|| align=right|3,617||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70196)||1999 RB16|| align=right|16,5|| align=right|2,423|| align=right|0,149|| align=right|5,34|| align=right|3,771||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70197)||1999 RS18|| align=right|15,9|| align=right|2,431|| align=right|0,214|| align=right|15,80|| align=right|3,790||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70198)||1999 RV21|| align=right|16,6|| align=right|2,581|| align=right|0,311|| align=right|5,95|| align=right|4,145||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70199)||1999 RL22|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,086|| align=right|8,07|| align=right|3,449||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70200)||1999 RO22|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,068|| align=right|4,50|| align=right|4,106||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70201)||1999 RR23|| align=right|15,1|| align=right|2,333|| align=right|0,166|| align=right|7,15|| align=right|3,563||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70202)||1999 RR24|| align=right|14,6|| align=right|2,444|| align=right|0,081|| align=right|6,50|| align=right|3,819||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70203)||1999 RE25|| align=right|15,0|| align=right|2,411|| align=right|0,124|| align=right|1,82|| align=right|3,743||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70204)||1999 RD26|| align=right|15,6|| align=right|2,432|| align=right|0,158|| align=right|3,25|| align=right|3,792||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70205)||1999 RE26|| align=right|13,6|| align=right|2,571|| align=right|0,217|| align=right|32,59|| align=right|4,121||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70206)||1999 RT31|| align=right|16,2|| align=right|2,444|| align=right|0,186|| align=right|0,32|| align=right|3,820||MBA||5. september 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(70207)||1999 RP33|| align=right|15,2|| align=right|2,391|| align=right|0,097|| align=right|7,06|| align=right|3,697||MBA||4. september 1999||OCA-Anza||M. White; M. Collins
|-
|(70208)||1999 RX33|| align=right|15,7|| align=right|2,349|| align=right|0,254|| align=right|22,98|| align=right|3,598||MBA||10. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70209)||1999 RL34|| align=right|13,8|| align=right|2,630|| align=right|0,174|| align=right|11,88|| align=right|4,263||MBA||10. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70210)||1999 RA37|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,183|| align=right|1,82|| align=right|3,789||MBA||11. september 1999||Bologna||Osservatorio San Vittore
|-
|(70211)||1999 RZ37|| align=right|15,7|| align=right|2,560|| align=right|0,215|| align=right|5,45|| align=right|4,094||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70212)||1999 RA38|| align=right|14,9|| align=right|2,407|| align=right|0,145|| align=right|3,11|| align=right|3,734||MBA||12. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70213)||1999 RB40|| align=right|15,4|| align=right|2,552|| align=right|0,215|| align=right|14,48|| align=right|4,076||MBA||12. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(70214)||1999 RU40|| align=right|14,9|| align=right|2,658|| align=right|0,187|| align=right|17,17|| align=right|4,332||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70215)||1999 RV40|| align=right|14,5|| align=right|2,376|| align=right|0,203|| align=right|23,80|| align=right|3,661||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70216)||1999 RH42|| align=right|14,0|| align=right|3,006|| align=right|0,070|| align=right|9,61|| align=right|5,212||MBA||14. september 1999||Ondřejov||P. Kušnirák; P. Pravec
|-
|(70217)||1999 RM42|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,142|| align=right|14,55|| align=right|4,110||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70218)||1999 RY42|| align=right|15,5|| align=right|2,573|| align=right|0,184|| align=right|13,44|| align=right|4,126||MBA||13. september 1999||Crni Vrh||Crni Vrh
|-
|(70219)||1999 RB44|| align=right|14,1|| align=right|2,537|| align=right|0,171|| align=right|11,24|| align=right|4,039||MBA||15. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(70220)||1999 RF44|| align=right|15,8|| align=right|2,629|| align=right|0,134|| align=right|15,49|| align=right|4,261||MBA||13. september 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(70221)||1999 RZ44|| align=right|15,9|| align=right|2,417|| align=right|0,234|| align=right|1,46|| align=right|3,757||MBA||11. september 1999||St. Michel sur Meu||L. Bernasconi
|-
|(70222)||1999 RN46|| align=right|14,6|| align=right|2,540|| align=right|0,182|| align=right|15,67|| align=right|4,048||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70223)||1999 RV47|| align=right|16,8|| align=right|2,335|| align=right|0,217|| align=right|7,69|| align=right|3,568||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70224)||1999 RZ49|| align=right|16,1|| align=right|2,398|| align=right|0,241|| align=right|2,33|| align=right|3,713||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70225)||1999 RG50|| align=right|16,1|| align=right|2,407|| align=right|0,207|| align=right|2,33|| align=right|3,735||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70226)||1999 RN50|| align=right|15,5|| align=right|2,380|| align=right|0,247|| align=right|10,01|| align=right|3,672||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70227)||1999 RV50|| align=right|16,1|| align=right|2,379|| align=right|0,224|| align=right|5,72|| align=right|3,668||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70228)||1999 RY51|| align=right|15,8|| align=right|2,396|| align=right|0,179|| align=right|1,39|| align=right|3,707||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70229)||1999 RO54|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,197|| align=right|4,31|| align=right|4,141||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70230)||1999 RH56|| align=right|15,6|| align=right|2,356|| align=right|0,209|| align=right|3,12|| align=right|3,616||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70231)||1999 RP58|| align=right|16,4|| align=right|2,404|| align=right|0,122|| align=right|5,74|| align=right|3,726||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70232)||1999 RA60|| align=right|15,5|| align=right|2,579|| align=right|0,167|| align=right|3,54|| align=right|4,140||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70233)||1999 RG61|| align=right|16,0|| align=right|2,342|| align=right|0,044|| align=right|8,47|| align=right|3,583||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70234)||1999 RV61|| align=right|15,9|| align=right|2,280|| align=right|0,121|| align=right|4,78|| align=right|3,442||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70235)||1999 RL62|| align=right|16,1|| align=right|2,450|| align=right|0,194|| align=right|3,14|| align=right|3,834||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70236)||1999 RL67|| align=right|15,6|| align=right|2,435|| align=right|0,139|| align=right|1,79|| align=right|3,798||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70237)||1999 RO68|| align=right|16,7|| align=right|2,370|| align=right|0,193|| align=right|2,81|| align=right|3,648||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70238)||1999 RS69|| align=right|15,4|| align=right|2,336|| align=right|0,109|| align=right|2,98|| align=right|3,569||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70239)||1999 RA71|| align=right|16,0|| align=right|2,533|| align=right|0,177|| align=right|0,75|| align=right|4,032||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70240)||1999 RP71|| align=right|16,6|| align=right|2,429|| align=right|0,175|| align=right|2,30|| align=right|3,784||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70241)||1999 RE73|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,168|| align=right|3,87|| align=right|3,542||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70242)||1999 RN74|| align=right|15,9|| align=right|2,481|| align=right|0,122|| align=right|5,56|| align=right|3,907||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70243)||1999 RH75|| align=right|16,4|| align=right|2,400|| align=right|0,151|| align=right|0,80|| align=right|3,717||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70244)||1999 RL75|| align=right|16,2|| align=right|2,377|| align=right|0,159|| align=right|4,05|| align=right|3,664||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70245)||1999 RW81|| align=right|15,3|| align=right|2,396|| align=right|0,121|| align=right|5,71|| align=right|3,707||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70246)||1999 RQ82|| align=right|14,3|| align=right|2,389|| align=right|0,175|| align=right|12,38|| align=right|3,693||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70247)||1999 RR82|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,260|| align=right|6,32|| align=right|4,110||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70248)||1999 RS82|| align=right|15,9|| align=right|2,308|| align=right|0,060|| align=right|6,27|| align=right|3,506||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70249)||1999 RJ83|| align=right|16,0|| align=right|2,377|| align=right|0,223|| align=right|2,68|| align=right|3,664||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(70250)||1999 RF84|| align=right|15,9|| align=right|2,524|| align=right|0,100|| align=right|1,87|| align=right|4,010||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov